Campbellsburg puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades estadounidenses:

Campbellsburg, pueblo en el Estado de Indiana; o
Campbellsburg, ciudad en el Estado de Kentucky.